Pakoe Alam VIII (Jogjakarta, 10 april 1910 – 11 september 1998), geboren als Gusti Bendara Raden Ayu Retno Poewoso, heette als jongen Gusti Raden Mas Harya Sularso Kunto Sratno, als volwassen man Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Prabu en was van 1938 tot 1998 de zelfregerende vorst van Pakualaman, een vorstendom op centraal Java in Indonesië. Hij volgde zijn vader Pakoe Alam VII op als de pakualaman. De vorst was tot 1945 vazal van Jogjakarta en indirect van Nederland. Na 1945 had hij binnen de republiek Indonesië formeel geen bevoegdheden maar de heersers van de vroegere zelfregerende vorstendommen Surakarta, Jogjakarta, Mangkoenegaran en Pakoealaman hebben een hoge status. . De volledige titel van de vorst was Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakoe Alam VIII.

Voor zijn bijdrage aan de onafhankelijkheidsstrijd werd Pakoe Alam VIII met zijn vroegere feodale leenheer Hamengkoeboewono IX van Jogjakarta benoemd tot gouverneur en vice-gouverneur voor het leven van respectievelijk het district Jogjakarta en de speciale regio Pakualaman.

Zie ook
 Lijst van Midden- en Oost-Javaanse heersers

Indonesisch politicus
Vorst van Pakoealaman